Als Amadine oder -amadine werden im Deutschen folgende Vögel aus der Familie der Prachtfinken bezeichnet:
Amadinen (Amadina) mit den 2 Arten:
Bandamadine (Amadina fasciata)
Rotkopfamadine (Amadina erythrocephala)
Bergamadinen (Oreostruthus)
Feuerschwanzamadine (Stagonopleura bella) 
Gemalte Amadine (Emblema pictum)
Gouldamadine (Chloebia gouldiae) 
Maskenamadine (Poephila personata)
Muskatamadine (Lonchura punctulata)
Eigentliche Papageiamadinen (Erythrura), 12 Arten einschließlich:
Grünschwanz-Papageienamadinen (Reichenowia)
Perlhalsamadine (Odontospiza caniceps oder Lonchura griseicapilla) 
Rotohramadine (Stagonopleura oculata) 
Spitzschwanzamadine (Poephile acuticauda)
Timor-Reisamadine oder Timor-Reisfink (Padda fuscata)
Weißbrust-Schilfamadine (Heteromunia pectoralis)
Zeresamadine (Aidemosyne modesta)

Siehe auch: 
 Prachtfinken #Gattungen und Arten